Crissey ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Crissey (Jura) im Département Jura
 Crissey (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire